Beiguan Jiedao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Beiguan (socken i Kina, lat 36,73, long 119,09), Shandong, 
 Beiguan (socken i Kina, lat 36,31, long 120,00), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar